

Заглиблення 
 Заглиблення в землі (ґрунті) тощо.
 Могила
 Глибока вирва на дні річки, ставка, озера.
 Повітряна яма.
 Спеціально обладнане місце для зберігання, розміщення, збирання чого-небудь.
 Тюрма, арештантське приміщення (застаріле).
 Примітивна шахта для добування нафти (застаріле).
 Яма привізного вугілля

Топоніми 
 Повіт Яма
 Яма — назва в 1913–1973 роках міста Сіверськ; Бахмутський район, Донецька область
 Яма — річка в Магаданській області Російської Федерації
 Яма () — село в общині Ново Место, Південно-Східна Словенія.

Інше 
 Яма — володар підземного світу в індуїзмі.
 Яма — перший ступінь раджа-йоги, загальні моральні приписи.
 «Яма» — український радянський художній фільм 1990 року режисера Світлани Іллінської за мотивами однойменною повістю Олександра Купріна.

 Яма Владислав Миколайович (відомий як Влад Яма; 10 липня 1982, Запоріжжя) — український танцюрист, а також суддя телевізійних проектів «Танцюють всі!», «Україна має талант», «Танці з зірками» та «Модель XL».